Qu'Appelle (plaats), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Qu'Appelle (rivier), een rivier in de Canadese provincie Saskatchewan